

Ludzie 
 Alfred Angelo Attanasio – autor fantasy i science fiction.

Nauka

Medycyna 
 Zespół Allgrove’a – (zespół AAA) rzadki, uwarunkowany genetycznie zespół o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym.

Organizacje 
 American Academy of Actuaries – (ang. AAA) organizacja reprezentująca i zrzeszająca amerykańskich aktuariuszy.
 American Anthropological Association – amerykańska organizacja zrzeszająca antropologów.
 American Automobile Association – amerykański ogólnokrajowy automobilklub.
 Archives of American Art – archiwum w Waszyngtonie, poświęcone historii sztuk plastycznych w Stanach Zjednoczonych.
 Asistencia Asesoría y Administración – meksykańska federacja wrestlingowa.
 Azjatyckie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne –  międzynarodowa organizacja zrzeszająca narodowe związki lekkoatletyczne z krajów azjatyckich.

Polityka 
 Anti-Austerity Alliance –  antykapitalistyczna partia polityczna w Irlandii.
 Antykomunistyczny Sojusz Argentyński – (hiszp. Alianza Anticomunista Argentina, AAA lub Triple A – szwadron śmierci w Argentynie.

Sztuka

Muzyka 
 AAA (zespół muzyczny) –  japońska grupa muzyczna.
 Amazing Atomic Activity – ósmy studyjny album polskiej grupy Acid Drinkers.
 Angels & Airwaves – (znany również jako A∀A) – zespół, który tworzy muzykę w gatunku rock alternatywny.

Gry 
 AAA (gry komputerowe) – termin, którym w przemyśle gier komputerowych określa się gry o najwyższych budżetach przeznaczonych na produkcję i promocję.

Technologia 
 AAA (ang. Authentication, Authorization, Accounting) – metoda weryfikacji stosowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemom komputerowym
 Amalgamat – ogólna nazwa stopów metali, w których jednym z podstawowych składników jest rtęć.
 Bateria AAA – określenie komercyjnego ogniwa galwanicznego w kształcie walca.
 Advanced Amiga Architecture – generacja chipsetu dla komputerów Amiga.

Transport 
 Ansett Australia – (ICAO: AAA) australijskie linie lotnicze.
 Port lotniczy Anaa – (IATA: AAA) port lotniczy położony na wyspie Anaa (Polinezja Francuska).